Пюи-де-Дом:

 Пюи-де-Дом — департамент на юге центральной части Франции, один из департаментов региона Овернь.
 Пюи-де-Дом — молодой потухший вулкан в составе Шен-де-Пюи Центрального массива.